Опытное поле или Опытное Поле — название географических объектов.

Казахстан 
 Опытное поле — село в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Опытное поле — село в Кизлярском районе Дагестана.
 Опытное Поле — село в Биробиджанском районе Еврейской автономной области.
 Опытное Поле — местечко в Яранском районе Кировской области.
 Опытное Поле — посёлок в Минусинском районе Красноярского края.
 Опытное Поле — посёлок в Ливенском районе Орловской области.
 Опытное Поле — посёлок в Соликамском районе Пермского края, упразднён в 2015 году.
 Опытное Поле — посёлок в Ульяновском районе Ульяновской области (в 1971 году включён в состав Ульяновска).
 Опытное Поле — микрорайон в Томске.

См. также 
 Опытное